Библиотека Яньбянь-Корейского автономного округа (, ) — библиотека, расположенная в городском уезде Яньцзи Яньбянь-Корейского автономного округа провинции Гирин, Китай . С собранием более 80 тысяч книг на корейском языке, это крупнейший и единственный центр сбора корейской литературы в Китае.

История 
Яньбяньская библиотека была построена в феврале 1949 года.

6 января 1955 года Яньбянь-Корейский автономный район был преобразован в Яньбянь-Корейский автономный округ, и народное правительство провинции Гирин официально назвало библиотеку «Библиотекой Яньбянь-Корейского автономного округа». Чтобы решить проблему насыщения здания, в 2012 году библиотеку перенесли в западную часть Яньцзи .

Примечание 

Библиотеки Китая